Samara má několik významů.

Město
 Samara – hlavní město Samarské oblasti v Rusku

 Oblast
 as-Samara – jiný název pro Samařsko
Řeky
 Samara (přítok Volhy) – řeka v Orenburské a Kujbyševské oblasti v Rusku ústící do Volhy
 Samara (přítok Dněpru) – řeka v Charkovské a Dněpropetrovské oblasti na Ukrajině ústící do Dněpru
Značka automobilu
Lada Samara – značka automobilu z ruské automobilky VAZ - Lada
Plod
 samara (plod) – typ křídlatého plodu

Podobný výraz
 Samarra – irácké město